Just Like That – album grupy Toots and The Maytals, wydany w 1980 roku
 Just Like That – singel Danny'ego Saucedo, wydany w 2008 roku